Mirafiori kan avse:

Mirafiori (stadsdel) – stadsdel i Turin
Fiat Mirafiori – en fabrik för Fiat i Mirafiori
Flygplatsen Torino-Mirafiori – en flygplats som användes från 1910 till 1945